CAO — аббревиатура, в латинице:
 CAO — сокращение, от Chief Accounting Officer — главный бухгалтер.
 CAO — сокращение, от Client Activated Object — объект активируемый клиентом в .NET Remoting.
 CAO в медиевистике — сокращение для Corpus antiphonalium officii.

См. также 
 CaO
 САО